Henri Muller (1860-1926), fonctionnaire et homme politique français ;
 Henri Muller (1900-1944), militaire et résistant français, Compagnon de la Libération.